Беггров — фамилия. 

Известные носители:

 Беггров, Александр Иванович (1828—1888) — русский литограф.
 Беггров, Александр Карлович (1841—1914) — русский живописец.
 Беггров, Иван Иванович (1828—1888) — основатель первого в России завода типографской краски.
 Беггров Иван Петрович  (1793-1877) — русский художник немецкого происхождения, старший брат Беггрова Карла Петровича.
 Беггров, Карл Петрович (1799—1875) — русский художник немецкого происхождения.
 Беггров, Федор Иванович (1835—1885) — пианист, педагог, профессор Петербургской консерватории.

См. также 
 Бегров, Фёдор Иванович (1835—1885) — российский пианист и музыкальный педагог.